Sime ist der Name von:
 Dave Sime (1936–2016), US-amerikanischer Sprinter
 George Sime (1915–1990), britischer Hockeyspieler
 Ruth Lewin Sime (* 1939), US-amerikanische Chemikerin und Wissenschaftshistorikerin

Siehe auch:
 Syme
 Seim
 Simes